Spojení písmen H a R může mít různé významy:

HR 
 HR – kód ISO 3166-2 pro Chorvatsko
 HR – Lidské zdroje (Human Resources)
 zkratka stanice metra Hradčanská
 BS-HR – bývalý kód ISO 3166-2 pro High Rock
 BY-HR – kód ISO 3166-2 pro Hrodenskou oblast
 bývalá SPZ okresu Hradec Králové

hr 
 chorvatština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.hr 
 .hr – internetová doména nejvyššího řádu pro Chorvatsko